Физички фитнес
 Адаптивна вредност
 Фитнес (часопис)